Mit Tageskarte werden bezeichnet:
 Tageskarte (Gastronomie), in der Gastronomie ein Speisenangebot, das jeweils an einem bestimmten Tag angeboten wird
 eine für mehrfachen Eintritt während eines Tages gültige Eintrittskarte#Tageskarte
 Zeitkarte#Tageskarten, im Verkehrswesen eine einen Kalendertag oder 24 Stunden lang gültige Fahrkarte ohne Beschränkung der Fahrtenanzahl